Основна школа „Десанка Максимовић” може да се односи на:
 ОШ „Десанка Максимовић” Звездара у Београду на Звездари;
 OŠ „Desanka Maksimović” Priboj
 ОШ „Десанка Максимовић” Ваљево
 ОШ „Десанка Максимовић” Горњи Милановац
 ОШ „Десанка Максимовић” Пожаревац
 ОШ „Десанка Максимовић” Драгочај (Република Српска)
 ОШ „Десанка Максимовић” Рибник (Република Српска)
 ОШ „Десанка Максимовић” Приједор (Република Српска)
 ОШ „Десанка Максимовић” Оштра Лука (Република Српска)
 ОШ „Десанка Максимовић” Станари (Република Српска)
 ОШ „Десанка Максимовић” Челопек (Република Српска)
 ОШ „Десанка Максимовић” Трн (Република Српска)